(né en 1964), biologiste et physiologiste moléculaire italien ;
  (1866-1909), syndicaliste et homme politique italien ;
 Cesare Musacchio (1882-1956), caricaturiste italien ;
 Mateo Musacchio (né en 1990), footballeur argentin ;
  (né en 1956), homme politique italien, député européen.